Geräum ist der Ortsname von

 Geräum (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Geräum (Weiherhammer), Ortsteil der Gemeinde Weiherhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern